

Sigle 
 Combat Zone Wrestling – federazione di wrestling

Codici 
 CZW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Częstochowa (Polonia)